Willem Hendrik van Brandenburg (Duits: Wilhelm Heinrich von Brandenburg) (Kleef, 21 mei 1648 – Wezel, 24 oktober 1649) was een Duitse prins en de erfgenaam van de mark Brandenburg.

Biografie
Willem Hendrik werd geboren in mei 1648 op kasteel Schwanenburg als de eerste zoon en erfgenaam, van keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg en Louise Henriëtte van Nassau. In juli van dat jaar werd hij in Kleef gedoopt. Van de zeven maanden oude baby werd door François Dieussart een sculptuur gemaakt. Dit bevindt zich thans (2019) in paleis Oranienburg in Oranienburg. De schilder Govert Flinck maakte in 1648 een allegorie op geboorte van Willem Hendrik, dit werk hangt tegenwoordig (2019) in het Neues Palais in Potsdam. Willem Hendrik overleed in Wesel toen hij amper anderhalf jaar oud was. Hij werd begraven in de Dom van Berlijn.

Huis Hohenzollern
Brandenburg, W